|-
| 18601 Зафар (Zafar)||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18602 Леґіллеспі (Lagillespie)||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18603) 1998 BM25||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (18604) 1998 BK26||||28 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18605 Жакласкар (Jacqueslaskar)||||28 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (18606) 1998 BS33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (18607) 1998 BT33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (18608) 1998 BU45||||25 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (18609) 1998 BN48||||30 січня 1998||Обсерваторія Ґейсей||Тсутому Секі
|-
| 18610 Артурдент (Arthurdent)||||7 лютого 1998||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| 18611 Baudelaire||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (18612) 1998 CK3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (18613) 1998 DR||1998 DR||19 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (18614) 1998 DN2||||20 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (18615) 1998 DJ5||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (18616) 1998 DR5||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 18617 Пунтель (Puntel)||||24 лютого 1998||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (18618) 1998 DD10||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (18619) 1998 DG10||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (18620) 1998 DS10||||24 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (18621) 1998 DD12||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (18622) 1998 DN13||||25 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 18623 Піз (Pises)||||27 лютого 1998||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| 18624 Превер (Prevert)||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (18625) 1998 DZ13||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18626 Майклкарр (Michaelcarr)||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (18627) 1998 DH33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| (18628) 1998 DJ33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Джузеппе Форті,Маура Томбеллі
|-
| (18629) 1998 DZ33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (18630) 1998 DT34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (18631) 1998 DQ35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (18632) 1998 DN37||||28 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Клаес-Інґвар Лаґерквіст
|-
| (18633) 1998 EU||1998 EU||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18634 Шампіньєль (Champigneulles)||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18635 Фруар (Frouard)||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18636 Вільдепомпей (Villedepompey)||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18637 Ліверден (Liverdun)||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18638 Нуєт (Nouet)||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18639 Aoyunzhiyuanzhe||||5 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (18640) 1998 EF9||||7 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (18641) 1998 EG10||||6 березня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (18642) 1998 EF12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 18643 Тео ван Рейссельберге (van Rysselberghe)||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (18644) 1998 EX14||||2 березня 1998||Обсерваторія Ґейсей||Тсутому Секі
|-
| (18645) 1998 EM19||||3 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (18646) 1998 ED21||||3 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 18647 Вацлавхюбнер (Vaclavhubner)||||21 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (18648) 1998 FW9||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 18649 Fabrega||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (18650) 1998 FX10||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (18651) 1998 FP11||||22 березня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (18652) 1998 FD15||||21 березня 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| 18653 Крістаґюнт (Christagunt)||||28 березня 1998||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (18654) 1998 FR22||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18655) 1998 FS26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18656 Мерґлер (Mergler)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18657) 1998 FE30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18658 Райдев (Rajdev)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18659 Мегангрос (Megangross)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18660) 1998 FL34||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18661 Зокколі (Zoccoli)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18662 Ерінвайт (Erinwhite)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18663 Ліннта (Lynnta)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18664 Рафаелта (Rafaelta)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18665 Шінахайєс (Sheenahayes)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18666) 1998 FT53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18667) 1998 FF62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18668 Ґоттесман (Gottesman)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18669 Лалітпатель (Lalitpatel)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18670 Шантанугаур (Shantanugaur)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18671 Закарірайс (Zacharyrice)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18672 Ешліаміні (Ashleyamini)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18673) 1998 FH66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18674) 1998 FG69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18675 Аміяміні (Amiamini)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18676 Зденкаплавцова (Zdenkaplavcova)||||30 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (18677) 1998 FZ83||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18678) 1998 FS85||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18679 Хетеріне (Heatherenae)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18680 Вейразер (Weirather)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18681 Кейсіліпп (Caseylipp)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18682) 1998 FH107||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18683) 1998 FB111||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18684) 1998 FW116||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18685) 1998 FL117||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18686) 1998 FZ119||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18687) 1998 FA120||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18688) 1998 FA123||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18689 Родрік (Rodrick)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18690) 1998 GB10||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18691) 1998 HE1||||17 квітня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (18692) 1998 HJ14||||22 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (18693) 1998 HS19||||29 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (18694) 1998 HQ24||||23 квітня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (18695) 1998 HH27||||21 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (18696) 1998 HB34||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18697 Кетгансон (Kathanson)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18698 Речарльз (Racharles)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 18699 Куіглі (Quigley)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18700) 1998 HK54||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

18600